San Nullo – quartiere di Catania
San Nullo – fermata della Metropolitana di Catania

Pagine correlate
Nullo